Villa Luisa di Alcamo
 Villa Luisa di Ivrea
 Villa Luisa di Napoli